La Pietà est le titre de plusieurs œuvres :
 La Pietà, peinture religieuse du Pérugin
 La Pietà, statue en marbre de Michel-Ange

Voir aussi 
 Pietà, représentation de la Vierge Marie dans l'art chrétien
 La Pietà, un ensemble pour cordes et piano canadien, composé de 12 femmes, fondé par Angèle Dubeau